Ансервиль — название нескольких коммун во Франции.

 Ансервиль () — коммуна во французском департаменте Мёз. 
 Ансервиль () — коммуна во французском департаменте Мозель.

См. также 
 Ансервиллер () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель.